Спасово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Спасово — село в Добричской области.
 Спасово — село в Старозагорской области.

Россия 
 Спасово — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Спасово — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.

Украина 
 Спасово — село в Новгородковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Спасов
 Спасово согласие